Il Kisei 2003 è stata la 27ª edizione del torneo goistico giapponese Kisei.

Qualificazioni

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase finale

Gruppo A

Gruppo B

Finale degli sfidanti
I due vincitori dei gruppi A e B si sono sfidati il 14 novembre 2002.

Finale

Kisei